Das Dameneinzel der Australian Open 2012 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Titelverteidigerin war Kim Clijsters. Nach dem Ausscheiden der Weltranglistenersten Caroline Wozniacki im Viertelfinale hatte diese nach dem Turnier ihre Spitzenposition verloren. Diese übernahm Wiktoryja Asaranka, die das Endspiel gegen Marija Scharapowa in zwei Sätzen mit 6:3 und 6:0 gewann.

Qualifikation 
Ausgespielt wurden zwölf Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Preisgeld 
Bei den Australian Open 2012 wurde für das Erreichen der entsprechenden Runden im Einzel das folgende Preisgeld ausgelobt.

* Stand Januar 2012, auf 100 gerundet

Weblinks 
 

Dameneinzel
2012